

Sciences et techniques 
Le nom daguet peut désigner :
 un genre de cervidés, également appelé Mazama ; parmi ses espèces on compte notamment :
 le daguet gris,
 le daguet nain,
 le daguet rouge ;
 un jeune cerf ou daim dont les bois ne sont pas encore ramifiés (« dagues ») appelé ainsi car elles ont la forme de l'arme blanche homonyme ;

Armée française 
 Le camouflage Daguet est un camouflage pour le désert utilisé par l'armée française, et introduit en 1989.
 La division Daguet est une division de l'armée de terre française constituée à la fin de 1990 pour participer à la défense de l'Arabie saoudite, puis engagée contre l'Armée irakienne lors de la guerre du Golfe en .
 L'opération Daguet est la participation de l'armée française à la coalition internationale lors de la guerre du Golfe.

Patronyme 

 Alexandre Daguet (1816-1894), un historien, homme politique et pédagogue suisse ;
 Dominique Daguet (1938-2021), un écrivain, poète et journaliste français, créateur et animateur de la revue Les Cahiers bleus.

Notes et références